Chestnut Knob steht für:

 Chestnut Knob (Virginia), Ort im US-Bundesstaat Virginia	
 Chestnut Knob (Mercer County, West Virginia), Ort im US-Bundesstaat West Virginia	
 Chestnut Knob (Feyette County, West Virginia), Ort im US-Bundesstaat West Virginia		

Erhebungen in den Vereinigten Staaten, die sich in den Appalachen befinden:
 Chestnut Knob (Jackson County, Alabama)	
 Chestnut Knob (Madison County, Alabama)	
 Chestnut Knob (Lumpkin County, Georgia)	
 Chestnut Knob (Murray County, Georgia)	
 Chestnut Knob (Rabun County, Georgia)	
 Chestnut Knob (Union County, Georgia, 784 m)	
 Chestnut Knob (Union County, Georgia, 953 m)	
 Chestnut Knob (Leslie County, Kentucky)	
 Chestnut Knob (Martin County, Kentucky)	
 Chestnut Knob (Maryland)	
 Chestnut Knob (Buncombe County, North Carolina)	
 Chestnut Knob (Burke County, North Carolina)	
 Chestnut Knob (Caldwell County, North Carolina)	
 Chestnut Knob (Graham County, North Carolina)	
 Chestnut Knob (Jackson County, North Carolina)	
 Chestnut Knob (Macon County, North Carolina)	
 Chestnut Knob (Rutherford County, North Carolina)	
 Chestnut Knob (Transylvania County, North Carolina)	
 Chestnut Knob (Watauga County, North Carolina)	
 Chestnut Knob (Yancey County, North Carolina, 1053 m)	
 Chestnut Knob (Yancey County, North Carolina, 1365 m)	
 Chestnut Knob (Unicoi County, Tennessee)	
 Chestnut Knob (Washington County, Tennessee)	
 Chestnut Knob (Alleghany County, Virginia)	
 Chestnut Knob (Carroll County, Virginia)	
 Chestnut Knob (Henry County, Virginia)	
 Chestnut Knob (Patrick County, Virginia)	
 Chestnut Knob (Pulaski County, Virginia)	
 Chestnut Knob (Clay County, West Virginia)	
 Chestnut Knob (Webster County, West Virginia)	

Siehe auch:
 Chestnut Oak Knob